Zempel ist der Familienname folgender Personen:

 Almuth Zempel, deutsche Juristin, Rechtsanwältin, Richterin am Verfassungsgerichtshof des Saarlandes
 Udo Zempel (1925–2012), deutscher Politiker (SPD), Landrat und Abgeordneter des Landtags von Niedersachsen